Acento tónico se puede referir a:

El acento prosódico, la mayor intensidad con que se pronuncia una sílaba.
El acento tonal, la elevación en el tono con que se pronuncia una sílaba.